Cet article présente les résultats détaillés du simple dames de l’édition 1959 du championnat national de tennis des États-Unis qui est disputé du 4 au . Ce tournoi est le dernier de la tournée du Grand Chelem.

Faits marquants 
Maria Bueno bat Christine Truman en finale de cette édition ; elle décroche à cette occasion son  du Grand Chelem.

En demi-finale, les deux protagonistes avaient respectivement battu Darlene Hard et Ann Haydon-Jones.

Parcours

Résultats

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Voir aussi

Article connexe 
 Palmarès du simple dames de l'US Open

Lien externe 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

1959
US Open Simple dames
Sport aux États-Unis en 1959
Septembre 1959